Bärendenkmal oder Bären-Denkmal heißen mehrere Denkmale:

 das Bärendenkmal an der Passstraße Klobenstein nach Kössen erinnert an die alte Bärengasse
 ein Wegweiser bei Mariental-Horst wird im Volksmund als Bärendenkmal bezeichnet
 das Bärendenkmal (Mildensee) erinnert an die Ostexpansion unter dem Markgrafen Gero
 das Bärendenkmal (Ramberg) erinnert an den letzten Harzer Braunbären
 das Bärendenkmal (Rübeland) erinnert an die Höhlenbären in der Hermannshöhle (Harz)